Duffield – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Derbyshire
Duffield – comune degli Stati Uniti d'America in Virginia